Нечипору́к — українське прізвище, утворене від Нечипір (Ничипір) — народної форми канонічного імені Никифор.

Відомі носії 

 Нечипорук Андрій Дмитрович (1980—2014) — солдат, Збройні сили України, учасник російсько-української війни.
 Нечипорук Василь Васильович — доктор фізико-математичних наук, академік АН вищої школи України.
 Нечипорук Вікентій Іванович (1937—2013) — український тележурналіст.
 Нечипорук Володимир Павлович — народний депутат України 4-го скликання.
 Нечипорук Леонід Матвійович — український композитор-пісняр.
 Нечипорук Микола Васильович (* 1952) — український вчений, доктор технічних наук. Ректор Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».
 Нечипорук Олег Іванович — український військовий, гвардії полковник.

 Лариса Нечипорук ( 1970) — легкоатлетка, яка представляла Україну та Естонію у семиборстві.

Прізвища на -ук